

Polen
 Potoki (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Człuchowski
 Potoki (powiat Tomaszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Tomaszowski
 Potoki (powiat Włodawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Włodawski

Slovenië
 Potoki (Jesenice), een plaats in de Sloveense gemeente Jesenice
 Potoki (Kobarid), een plaats in de Sloveense gemeente Kobarid
 Potoki (Semič), een plaats in de Sloveense gemeente Semič